Пусто́е Рождество́ (Пусторожде́ствино) — деревня в Сергиево-Посадском районе Московской области России, входит в состав сельского поселения Селковское.

Население

История 
Отчего село получило такое оригинальное название, удовлетворительного объяснения не имеется. Есть местное предание, что в смутное время поляки опустошили это поместье, принадлежавшее Палицыным, разграбили храм и похитили храмовую икону Рождества Христова, отсюда и стали называть село Пустым Рождеством, но в официальных документах XVII и XVIII столетий село называлось Рождественским.

По писцовым книгам 1628—1629 годов село Рождественское принадлежало переславцу Ивану Михайлову Палицыну; в селе в то время была церковь Рождества Христова.

В 1705 году село принадлежало вотчиннику той же фамилии Ивану Борисову Палицыну, в селе была церковь того же имени. Вероятно, это была новая деревянная церковь, так как прежняя ещё в 1628 году была ветха. Сведений о времени её постройки не сохранилось. К 1763 году и эта церковь уже обветшала и в 1763 году, с благословения преосвященного Сильвестра, епископа Переславского, вновь построена деревянная церковь во имя Рождества Христова с приделом святителя Димитрия.

В 1836 году вместо деревянной церкви устроен каменный храм с такой же колокольней. Престолов в нём три: в холодном во имя Рождества Христова, в трапезе тёплой в честь Казанской иконы Божией Матери и святого Димитрия, митрополита Ростовского.

В селе Пусторождествине была школа грамоты.

Примечания 

Населённые пункты Сергиево-Посадского района